Lamellidoris tenella är en snäckart som först beskrevs av Gould 1870.  Lamellidoris tenella ingår i släktet Lamellidoris och familjen Onchidorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
tenella